Farreras:
 Francesc Farreras
 Ascención Farreras, l'une des 6 paroisses civiles de la municipalité de Cedeño